Anna Olsson (1964-), kayakiste suédoise.
 Anna Olsson (1976-), skieuse de fond suédoise.